Rezultaty Rajdu Turcji (Rally of Turkey 2010), 4. rundy Rajdowych Mistrzostw Świata w 2010 roku, który odbył się w dniach 16-18 kwietnia:

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Klasyfikacja ostateczna

Klasyfikacja po 4 rundach

Kierowcy

Producenci

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona rajdu
 Wyniki rajdu na oficjalnej stronie WRC.com
 Wyniki rajdu na stronie eWRC.com

2010
Turcja
2010 w Turcji